Сольер (, ) — топоним:
 Сольер — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова.
 Сольер — река в Бельгии, правый приток Мааса.
 Сольер — сельский населенный пункт в бельгийской провинции Льеж, входит в состав коммуны города Юи.
 Сольер — бывшее цистерцианское аббатство, находится на территории коммуны Юи бельгийской провинции Льеж.